Ги́нцберг — фамилия еврейского происхождения. Образована от названия немецкого города Гюнцбург. Известные носители:
 Гинцберг, Леви (1873—1953) — американский исследователь раннераввинистической литературы, видный деятель консервативного иудаизма.
 Гинцберг, Лев Израилевич (1916—2006) — советский и российский историк-германист.
 Гинцберг, Ушер Исаевич (Ахад-ха-Ам; 1856—1927) — еврейский писатель-публицист и философ.

См. также 
 Гинсберг
 Гинцбург
 Гинзбург

Примечания